James Trotter ist der Name folgender Personen:

* James Beecham Trotter (1923–1989), kanadischer Politiker
 James F. Trotter (1802–1866), US-amerikanischer Politiker